«После дождя» — картина русского художника Архипа Куинджи (1841/1842—1910), написанная в 1879 году. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи ( 883). Размер картины — .

История и описание 
Картина «После дождя» была впервые показана в 1879 году на 7-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), вместе с двумя другими картинами художника — «Север» и «Берёзовая роща».

На картине изображены дома степного хутора, освещённые проглянувшим после недавней грозы ярким солнцем. На заднем плане — чёрное небо с тяжёлыми дождевыми тучами. Ярким зелёным цветом показана освещённая солнцем трава.

Отзывы 
Искусствовед Владимир Петров так писал в своей статье, посвящённой 150-летию со дня рождения Архипа Куинджи:

Другие картины 
У Куинджи есть несколько картин с таким же или похожими названиями. Одна из них, «После грозы» (1879), находится в коллекции Сумского художественного музея.

См. также 
 Список картин Архипа Ивановича Куинджи
 После дождя. Плёс (картина Левитана)

Примечания

Ссылки 
 

Картины 1879 года
Картины Архипа Куинджи
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Пейзажи русских художников XIX века